Дечја песма Евровизије 2013. је било 11. по реду такмичење намењено деци. Одржало се 30. новембра 2013. године у Палати Украјина, у Кијеву. Украјински јавни сервис NTU, добио је право да организује ово такмичење, након победе њиховог представника Анастасије Петрик са песмом Nebo, на Дечјој Песми Евровизије 2012, у Амстердаму.

Учесници 

Другу годину за редом, такмичење је бројао најмањи број такмичара и то 12. По први пут се представио Сан Марино, Македонија и Малта се враћају након једногодишње односно двогодишње паузе, а од такмичења су одустали Белгија те прошлогодишњи дебитанти Албанија и Израел.

Финале

Гласање 

2013 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2013.